MVSN steht für:

 Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale, eine haitianische paramilitärische Organisation, bekannt als „Tonton Macoute“
 Milizia Volontaria per La Sicurezza Nazionale, von 1923 bis 1943 Bezeichnung einer faschistischen Miliz in Italien

Abkürzung